Pimenta steht für:
 Pimenta (Brasilien), einen Ort in Minas Gerais, Brasilien
 Pimenta (Gattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Myrtengewächse (Myrtaceae)

Pimenta ist der Familienname folgender Personen:
 Adhemar Pimenta (1896–1970), brasilianischer Fußballtrainer
 Adriano Pimenta (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Alberto Pimenta (* 1937), portugiesischer Lyriker
 Fernando Pimenta (* 1989), portugiesischer Kanute
 Gonçalo Pereira Pimenta de Castro (1868–1952), portugiesischer Gouverneur
 João Pimenta Lopes (* 1980), portugiesischer Biologe und Politiker (PCP), MdEP
 Joaquim Pimenta de Castro (1846–1918), portugiesischer General und Politiker
 Larissa Pimenta (* 1999), brasilianische Judoka
 Manuel dos Santos Pimenta (1891–1933), portugiesischer Offizier und Revolutionär
 Simon Ignatius Pimenta (1920–2013), indischer Kardinal